Шилинг може да се отнася за:
 австрийски шилинг, историческа парична единица на Австрия
 английски шилинг, историческа парична единица на Англия
 кенийски шилинг, парична единица на Кения
 сомалийски шилинг, парична единица на Сомалия
 танзанийски шилинг, парична единица на Танзания
 угандийски шилинг, парична единица на Уганда
 сомалилендски шилинг, парична единица на Сомалиленд

 шилинг (бира) – система за категоризиране на бира по съдържание на алкохол